Jewgienij Andriejew (generał)
 Jewgienij Andriejew (spadochroniarz)
 Jewgienij Andriejew (siatkarz)